

Persone
 Alberto Sabbatini (1958) – giornalista sportivo italiano
 Alfredo Sabbatini (1954-2019) – fotografo italiano
 Enrico Sabbatini (1932-1998) – costumista italiano
 Ernesto Sabbatini (1878-1954) – attore italiano
 Gaia Sabbatini (1999) – mezzofondista italiana
 Gianfranco Sabbatini (1932-2017) – politico italiano
 Giannina Chiantoni Sabbatini (1881-1972) – attrice italiana
 Innocenzo Sabbatini (1891-1983) – architetto italiano
 Jonathan Sabbatini (1988) – calciatore uruguaiano
 Leopoldo Sabbatini (1861-1914) – avvocato ew accademico italiano
 Lorenzo Sabbatini o Sabatini (1530-1576) – pittore italiano
 Ludovico Sabbatini (1650-1724) – presbitero ed educatore cattolico italiano
 Luigi Antonio Sabbatini (1732-1809) – francescano e compositore italiano
 Marcello Sabbatini  (1926-2008) – giornalista sportivo italiano
 Marcella Sabbatini (1914-2001) – attrice italiana
 Nicola Sabbatini, noto come Niccolò Sabbatini (1574-1654) – architetto e scenografo italiano
 Rodolfo Sabbatini (1927-1986) – giornalista italiano, promotore di eventi pugilistici
 Rory Sabbatini  (1976) – golfista sud-africano, naturalizzato slovacco
 Vinicio Sabbatini  (1925-2016) – calciatore italiano

Pagine correlate
 Sabbatino
 Sabatini